Bruno Berner est un ancien footballeur suisse né le  à Zurich. Il a évolué au poste de défenseur gauche. Depuis 2022, il entraîne le FC Winterthour

Biographie

Statistiques

Palmarès 
Champion de Suisse en 1998 et en 2001 avec Grasshopper
Champion de 2. Bundesliga et promotion en Bundesliga en 2003 avec le SC Fribourg
Champion de League One et promotion en Championship en 2009 avec Leicester City

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1977
Naissance à Zurich
Footballeur international suisse
Sportif zurichois
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du SC Fribourg
Joueur du FC Bâle
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Leicester City FC